Ensi – titolatura regale nella Mesopotamia protodinastica
 ENSI – sigla che raccoglie, in Francia, le Écoles Nationales Supérieures d'Ingénieurs ("Scuole nazionali superiori per ingegneri")
 Ensi – rapper italiano